Willius-Senzer ist der Familienname folgender Personen:

 Aenne Willius-Senzer (1896–1991), deutsche Balletttänzerin und Tanzlehrerin
 Cornelia Willius-Senzer (* 1943), deutsche Politikerin (FDP), MdL